Soy Luna Live a fost turneul de concert de debut al distribuției popularului serial de televiziune Disney Channel Soy Luna, în sprijinul coloanelor sonore Soy Luna (2016), Música en ti (2016) și La vida es un sueño (2017). Turneul a început pe 24 martie 2017 în Buenos Aires, pe Arena Tecnopolis. Soy Luna en Concierto

Context 
Turneul a fost confirmat de Karol Sevilla la Susana Giménez pe 25 septembrie 2016.[1][2] Pentru prima etapă, distribuția lui Soy Luna a interpretat pe patruzeci și două de spectacole din nouăsprezece orașe din America Latină, terminând pe 13 mai 2017 în Guayaquil.[3] Prima etapă europeană al turneului a fost confirmată spre sfârșitul lunii mai 2017. Această etapă urma să înceapă la 5 ianuarie 2018 la Barcelona și să include patruzeci și nouă de spectacole în treizeci și șapte de orașe europene.

Lista 

 "Intro"
 "Alas"
 "Siempre Juntos"
 "Prófugos"
 "La Vida es un Sueño"
 "Invisibles"
 "Sobre ruedas"
 "Siento"
 "Mírame a mí"
 "Eres"
 "Chicas así"
 "Valiente"
 "Linda"
 "Música en ti"
 "I'd Be Crazy"
 "A rodar mi vida"
 "Solo Para Ti"
 "Catch Me If You Can"
 "Qué más da"
 "Allá Voy"
 "Yo Quisiera"
 "Un destino"
 "Valiente"
 "Vuelo"
 "Alas"
 "Siempre Juntos